Йонер — немецкая фамилия. Известные носители:

 Йонер, Герда (род. 1944) — швейцарская фигуристка, выступающая в парном катании с Р. Йонер.
 Йонер, Рюди (род. 1942) — швейцарская фигуристка, выступающая в парном катании с Г. Йонер.
 Йонер, Кристоффер (род. 1972) — норвежский актёр кино и телевидения.